Heracleum brignoliaefolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Adrien René Franchet. Heracleum brignoliaefolia ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
brignoliaefolia